Sankt Markus oder Sankt Marcus steht für:
 Markus (Evangelist), Person der Bibel, Bischof von Alexandria und Heiliger
 Marcus von Apollonia, christlicher Märtyrer
 Marcus (Bischof von Rom) († 336), Bischof von Rom
 Markustag, 25. April, Gedenktag des Evangelisten Markus

Siehe auch:
 Markuskirche, Kirchen des Evangelisten Markus
 Markuskloster, Klöster des Evangelisten Markus
 Saint Mark
 Saint Marks
 San Marco